Ніколь Вайдішова була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Шістнадцятирічна Міхаелла Крайчек виграла титул, у фіналі несподівано перемігши господарку Акгуль Аманмурадову з рахунком 6–0, 4–6, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

2005
Tashkent Open
2005 в узбецькому спорті